Palma negra puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ceroxylon vogelianum; o
 el nombre común de la planta Copernicia alba.